Esistono più comuni francesi con questo nome

Pailhès – Ariège
Pailhès – Hérault